Ла Маравиља има више значења:

 Ла Маравиља (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Маравиља (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Маравиља (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Маравиља (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Маравиља (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Маравиља (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Маравиља (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику